Deux conciles œcuméniques se sont tenus à Nicée :
 le premier concile de Nicée en 325
 le deuxième concile de Nicée en 787